Овоно () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Овоно, Дидье (род. 1983) — габонский футболист, вратарь французского клуба «Париж» и сборной Габона.
 Овоно, Фелипе (род. 1993) — футболист из Экваториальной Гвинеи, вратарь национальной сборной и клуба «Депортиво Монгомо».
 Овоно, Эмманюэль Эссого Ромесс (род. 2001) — габонский футболист.